Romániai települések
 Poienița Argeș megyében
 Poienița Dâmbovița megyében
 Poienița Fehér megyében, Alvinc községben
 Poienița Fehér megyében, Lepus községben
 Poienița Gorj megyében
 Váleajepi Hunyad megyében
 Marosagárd Maros megyében
 Kismező Szilágy megyében
 Oláhtyúkos Szeben megyében
 Poienița Vrancea megyében